Иван Аникитич Смирнов (1850 — не ранее 1906) — русский , директор Ларинской гимназии.

Биография 
Родился  года, сын священника Владимирской губернии.

После окончания 4-го класса Владимирской духовной семинарии в 1870 году поступил в Петербургский историко-филологический институт. По окончании института в 1874 году был удостоен звания учителя гимназии с правами кандидата университета и назначен преподавателем русского языка во 2-ю Санкт-Петербургскую гимназию, в которой служил до 1 июня 1883 года, когда был назначен инспектором гимназии Императорского Человеколюбивого общества.

Был назначен директором Ларинской гимназии с 1 июля 1890 года и занимал эту должность более пятнадцати лет. С 1 января 1894 года состоял в чине действительного статского советника.

Совместно с Клеменчичем составил «Учебник латинского языка» (Вып. 1-2.— : тип. Эттингера, 1878—1879), который несколько раз переиздавался (4-е изд., испр. Вып. 1. — : Н. Г. Мартынов, 1887).

Был женат, имел сына.

Награды 
 орден Св. Станислава 2-й ст. (1882)
 орден Св. Владимира 4-й ст.
 орден Св. Анны 2-й ст. (14.05.1896)
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1900)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (01.01.1903)

Примечания

Литература 
 Смирнов Иван Аникитич // Список гражданским чинам IV класса : Испр. по 1-е июня 1900 г. — С. 879.
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного просвещения на 1898 год. — С. 305.
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного просвещения на 1905 год. — С. 458.

Ссылки 
 Смирнов Иван Аникитич

Выпускники Владимирской духовной семинарии
Преподаватели Второй Санкт-Петербургской гимназии
Директора Ларинской гимназии
Действительные статские советники
Авторы учебников